Ламбер Вильсон (; род. 3 августа 1958) — французский актёр, известный по своей роли Меровингена (Француза) в фильмах «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция» (2003) и «Матрица: Воскрешение» (2021).

Биография 
Родился в коммуне Нёйи-сюр-Сен (Франция), сын , актёра и режиссёра Национального народного театра. Его бабушка по отцовской линии — англичанка, родом из Лестера. Ламбер — билингв, одинаково владеющий английским и французским языками.

Помимо актёрской деятельности Вильсон известен и как певец, выпустив несколько дисков. Так, например, в 1997 году он выпустил альбом Démons et merveilles, а в 1989 году (ремейк в 2004) — альбом Musicals на лейбле EMI, где исполняет песни «Мария» из Вестсайдской истории, «There But For You Go I» из Brigadoon Лернера и Лёве, «The Cafe Song» из Les Misérables, «Johanna» из Sweeney Todd Стивена Сондхайма, «Love Song» из Love Life Курта Вайля и Алана Джея Лернера, «It Must Be So» из Кандиды Леонарда Бернстайна, и "Silly People, " из A Little Night Music Стивена Сондхайма, из Американского музыкального каталога а также песни («Finishing the Hat» из Sunday in the Park with George, «You Do Something to Me» из Fifty Million Frenchmen Кола Портера, «Never Will I Marry» из Greenwillow Фрэнка Лессера в сопровождении Оркестра филармонии Монте-Карло (дирижёр — Джон МакГлинн).

Как режиссёр он ставил пьесы «Les Caprices de Marianne» Альфреда де Мюссе в парижском театре Bouffes du Nord и «Береники» Жана Расина в Авиньоне и Шайо.

Вильсон также принял участие в сериях рекламы бренда одежды Calvin Klein и в рекламе парфюмерного бренда Eternity совместно с моделью Кристи Тёрлингтон в 1991 году.

2 января 2006 года награждён орденом Искусств и Литературы офицерской степени.

В 2015 году выступил ведущим церемоний открытия и закрытия Каннского кинофестиваля.

Личная жизнь 
В 2016 году Вильсон совершил каминг-аут, объявив о своей бисексуальности. Вильсон двуязычен: в равной степени владеет французским и английским языками. Снимаясь в фильмах серии «Матрица», он изобразил сильный французский акцент для большей рельефности своей роли. Он также владеет итальянским и испанским языками. Вильсон проживает в Осере, департамент Йонна.

Фильмография

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Фан-сайт актёра